Фонд ПИО може означавати:

 Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, јавни фонд у Републици Српској
 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, јавни фонд у Србији